Железный мост — мост, построенный из сплавов на основе железа:
 Железный мост в Омске — существовавший в 1903—1965 годах ажурный мост с разводной частью на реке Омь в центре города Омска.
 Железный мост (Порхов)
 Новый (также — железный) мост (Мурсия)